Кармалка — топоним в России:

Населённые пункты
 Кармалка — деревня Туймазинского района Башкортостана.
 Кармалка — село Шарлыкского района Оренбургской области.
 Кармалка — посёлок в Заинском районе Татарстана.

Реки
 Кармалка (приток Ашкадара) — в Башкортостане
 Кармалка (приток Большой Уртазымки) — в Башкортостане
 Кармалка (приток Прорвы) — в Башкортостане
 Кармалка (приток Севиньзи) — в Башкортостане
 Кармалка (верхний приток Большого Кинеля) — в Оренбургской области
 Кармалка (нижний приток Большого Кинеля) — в Оренбургской области
 Кармалка (приток Большой Бугурусланки)  — в Оренбургской области
 Кармалка (приток Ереуза) — в Оренбургской области
 Кармалка (приток Стрежа) — в Пермском крае
 Кармалка (приток Сульмашки) — в Пермском крае
 Кармалка (приток Берсута) — в Татарстане
 Кармалка (приток Большого Черемшана) [правый] — в Татарстане
 Кармалка (приток Шешмы) [Кармалочка] — в Татарстане
 Кармалка (приток Ютазы) — в Татарстане

См. также 

 Карамалка
 Кармала